Смешанная парная сборная Белоруссии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из одного мужчины и одной женщины), представляет Белоруссию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Белорусская ассоциация кёрлинга ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

Квалификационные турниры к чемпионатам мира

См. также 
 Мужская сборная Белоруссии по кёрлингу
 Женская сборная Белоруссии по кёрлингу
 Смешанная сборная Белоруссии по кёрлингу

Примечания

Ссылки 
 Белоруссия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Белорусской ассоциации кёрлинга

Белоруссия
Кёрлинг в Белоруссии
Кёрлинг